Emil Fischer peut désigner :

 Emil Fischer (1852-1919), chimiste allemand, lauréat du prix Nobel de chimie en 1902 ;
  (1868-1954), entomologiste suisse.